Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Grigorian – ormiański trener piłkarski
 Elen Grigorian – ormiańska sztangistka
 Harut Grigorian – ormiański kick-boxer
 Karen Grigorian – ormiański szachista
 Sierob Grigorian – ormiański piłkarz